Argenta puede referirse a:
 Argenta, personaje de Cerebros de la Frontera.
 Argenta, localidad de Italia.
 Argenta, localidad del estado estadounidense de Illinois.
 Ataúlfo Argenta (1913-1958), pianista y director de orquesta español.
 Fernando Argenta (1945-2013), periodista, músico y presentador de radio y televisión español.
 Argenta Soluciones, C.A., Empresa de Servicios.